Le sigle USR signifie :
 En politique
Union socialiste républicaine, un parti politique français en 1935-1940.
''Union sauvez la Roumanie, un parti politique roumain.
 En recherche scientifique, Unités de service et de recherche du CNRS.

L'abréviation usr signifie :
 En informatique : Unix System Resource, en particulier /usr est un élément de la hiérarchie des fichiers Filesystem Hierarchy Standard.